Ви́ктор Фи́шер:* Фишер, Виктор (1892—1977) — австрийский борец греко-римского стиля, чемпион мира (1920).
 Фишер, Виктор Горридсен (род. 1994) — датский футболист, нападающий.